William Blumberg e Max Schnur erano i detentori del titolo ma hanno scelto di partecipare con compagni diversi. 

In finale Julian Cash e Henry Patten hanno sconfitto Alex Lawson e Artem Sitak con il punteggio di 6-2, 6-4.

Teste di serie 

  William Blumberg /  Jackson Withrow (primo turno)
  André Göransson /  Ben McLachlan (semifinale)

  Treat Conrad Huey /  Max Schnur (primo turno) 
  Robert Galloway /  Hans Hach Verdugo (semifinale)

Wildcard 

  Alexander Kiefer /  Jeffrey Von der Schulenburg (primo turno)

  Ulises Blanch /  Emilio Nava (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Charlottesville Men's Pro Challenger 2022